Le Xian de Dabu est une subdivision administrative de la province du Guandong en République populaire de Chine ;
 La ville de Dabu est une subdivision administrative de la province de Taïwan en République de Chine.